Се́верный — хутор в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Верхнестепновский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 207 км.

Расстояние до районного центра: 28 км.

Население 

По данным переписи 2002 года, 72 % населения — русские.

Кладбище 
 Общественное открытое кладбище. Находится примерно в 13 км по направлению на юго-запад от дома № 7 по улице Советской. Площадь участка 6897 м².

Примечания

Ссылки 
 
 хутор Северный на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Степновского района